Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Doug Flach e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Paul Kilderry e Patrick Rafter 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Lan Bale /  Grant Stafford (quarti di finale)
 Doug Flach /  Richey Reneberg (Campioni)

 Paul Kilderry /  Patrick Rafter (finale)
 Brandon Coupe /  Mark Merklein (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 1999